Кра́сные Пруды́ — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 10 км к юго-востоку от волостного центра Кирово.

История 
Ранее известна как погост Пруды На момент 1914 года в Псковском уезде существовала Прудская волость (с центром которой было село Пруды) на территории современных Краснопрудской волости Псковского района и северной части Волковской волости Островского района

Оперативная сводка Совинформбюро за 03.03.1944г. : 

" ... На островском направлении наши войска в результате наступательных боёв овладели населёнными пунктами Загарье, Красные Пруды, Стрелково, Подберезье, Овечкино, Селивановка и железнодорожными станциями Красные Пруды, Железовский."

Примечания 

Населённые пункты Псковского района